Коняшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коняшино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Коняшино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Коняшино — деревня в Старицком районе Тверской области.